Ле́пистё () — финская фамилия (финское слово lepistö переводится как «ольшаник» — заросли ольхи).

Известные носители:
 Лепистё, Лаура (род. 1988) — финская фигуристка
 Лепистё, Лотта (род. 1989) — финская велогонщица
 Лепистё, Сами (род. 1984) — финский хоккеист
  (1908—1975) — финский актёр и режиссёр, двоюродный дедушка Лауры Лепистё